Hinds County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hinds County Courthouse (Jackson, Mississippi), ID-Nr. 86002125
 Hinds County Courthouse (Raymond, Mississippi), ID-Nr. 86001706